Osoby o nazwisku Nencki:
 Leon Nencki
 Marceli Nencki